Die Rache ist mein steht für:

 Die Rache ist mein (1912), deutscher Film von Produzent Oskar Messter
 Die Rache ist mein (1919), deutscher Film von Alwin Neuß  
 Die Rache ist mein (1972), US-amerikanischer Film von George C. Scott 
 Bounty – Die Rache ist mein!, US-amerikanischer Film von Jared Isham (2009)

Siehe auch:
 Mein ist die Rache